

Cinema
 Peg o' My Heart – film del 1919 diretto da William C. deMille
 Peg del mio cuore (Peg o' My Heart) – film del 1922 diretto da King Vidor
 Peg del mio cuore (Peg o' My Heart) – film del 1933 diretto da Robert Z. Leonard

Altro
 Peg del mio cuore (Peg o' My Heart) – commedia teatrale di J. Hartley Manners
 Peg o' My Heart – canzone di Alfred Bryan e Fred Fisher